Сильфон – у техніці – тонкостінна трубка або камера зі сталі, бронзи чи іншого матеріалу, з гофрованою (хвилеподібною) поверхнею, яка застосовується в різних приладах і пристроях як чутливий елемент, що розширюється або стискується як пружина в залежності від зміни тиску вміщених у ньому рідини, пари або газу. 
 Сильфон (порожнина) – у печерах – порожнина, заповнена водою без повітря.